Michael Holt (ur. 1968) – amerykański muzyk
 Michael Holt (ur. 1977) – angielski piłkarz
 Michael Holt (ur. 1978) – angielski snookerzysta
 Michael Holt (ur. 1986) – niemiecki piłkarz